Schmiding ist der Name folgender Orte:
 Schmiding (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schmiding (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schmiding (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Schmiding (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schmiding (Gemeinde Krenglbach), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Schmiding (Gemeinde Thalgau), Rotte in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Schmieding
 Schmidding
 Schmidinger
 Schmidig